Malování může být:

 malování čili malba – technika k tvorbě statických obrazových děl
 malování na tělo čili bodypainting – technika malování na lidské tělo pro oživení společenských akcí
 malování – pohledová úprava vnitřních prostor i vnějších částí domů nanášením barvy
 Malování (Windows) – počítačový program od Microsoftu pro malování prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows

Externí odkazy